De Sulawesikraai (Corvus typicus) behoort tot de familie van de kraaiachtigen.

Verspreiding en leefgebied
Deze soort is endemisch op Celebes.

Externe link
Avibase

Kraaien
Endemisch dier uit Celebes
IUCN-status niet bedreigd